Plaats in Indonesië
 Temenggungan (Banyuwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Temenggungan (Karas), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Temenggungan (Krejengan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Temenggungan (Udanawu), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java